Finale UEFA Lige prvaka 1993. je bilo 38. po redu finale Kupa/Lige prvaka, i prvo službeno finale novog formata, zvanog "UEFA Liga prvaka". U finalu su igrali francuski Olympique de Marseille i talijanski AC Milan, a utakmica je odigrana 26. svibnja 1993. na Olimpijskom stadionu u Münchenu.

Do finala je trebalo proći u prvom povijesnom natjecanju po skupinama UEFA Lige prvaka. Prvi gol na utakmici postigao je Basile Boli, francuz podrijetlom iz Obale Bjelokosti, u 43. minuti. To je ujedno bio i jedini pogodak na utakmici, koji je Marseilleu donio prvi i zasad jedini naslov prvaka Europe. 

Francuski klub i njegov predsjednik, Bernard Tapie, bio je uključen u nogometni skandal o namještanju utakmica, pa je klub kažnjen ispadanjem u Ligue 2 i neigranjem u europskim natjecanjima sljedeću godinu. Ovo je zasad jedini put da je Ligu prvaka osvojil francuska momčad.

Susret

Izvori

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa/Lige prvaka, RSSSF.com
Sezona 1992./93., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1993.

Liga prvaka 1993.
Nogometne utakmice u Njemačkoj